Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1989 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1988/89, 29-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 10 мая на стадионе «Ванкдорф» в Берне. В матче встретились испанская «Барселона» и итальянская «Сампдория».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1988/1989

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1989
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1989 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1989
Кубок обладателей кубков УЕФА 1989
Международные спортивные соревнования в Берне
Международные соревнования по футболу в Швейцарии
Спорт в Швейцарии в 1989 году
События 10 мая
Спорт в Испании в 1989 году
Спорт в Италии в 1989 году